

Sigle 
 Global Instant Rendezvous – protocollo push-to-talk sviluppato da Motorola
 Gruppo Intervento Rapido della Gendarmeria vaticana
 GIovanissimi Regionali – categoria calcistica

Codici 
 GIR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Girardot (Colombia)
 gir – codice ISO 639-3 della lingua gelao rossa

Altro 
 Gir – pseudonimo di Jean Giraud, autore di fumetti più noto come Moebius
 Gir – zona dell'India
 Gir – razza di zebù nativa dell'India
 GIR – personaggio del cartone animato Invader Zim
 Gir – cratere sulla superficie di Ganimede